Die 1. Divisjon 1987 war die 43. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die 25. Saison unter dem Namen 1. Divisjon. Die reguläre Saison begann am 2. Mai 1987 und endete am 10. Oktober 1987.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten in einer einfachen Spielrunde mit Hin- und Rückspiel gegeneinander, so dass jedes Team 22 Spiele absolvierte. Meister war der nach dem letzten Spieltag Führende. Die letzten beiden Mannschaften mussten absteigen. Der Drittletzte musste in eine Relegationsrunde gegen die beiden Zweiten der 2. Divisjon (Gruppe A und B).

Neu und auch nur für diese eine Saison wurde ein neues Punktevergabesystem eingefügt. Der Sieger nach regulärer Spielzeit bekam drei Punkte. Stand das Spiel unentschieden, so wurde direkt im Anschluss daran ein Elfmeterschießen ausgetragen, um einen Sieger zu bestimmen. Der Gewinner bekam dann noch zwei, der Verlierer einen Punkt. Verlierer nach regulärer Spielzeit bekamen keine Punkte.

Saison 
Moss FK wurde zum ersten Mal norwegischer Meister.

Bis zum Ende der Hinrunde gab es einen ausgeglichenen Wettbewerb. Zu diesem Zeitpunkt lagen die ersten sieben Mannschaften nur fünf Punkte auseinander.  In den nächsten Spielen setzte sich Moss dann mit bis zu sieben Punkten ab. Aber sie verspielten diesen innerhalb von drei Spielen wieder. Am 20. Spieltag übernahm sogar Molde FK kurzzeitig die Tabellenführung. Am letzten Spieltag gab es dann das direkte Aufeinandertreffen der beiden Meisterschaftskandidaten. Durch einen 2:0-Sieg über Molde wurde Moss Meister.

Die Aufsteiger Brann Bergen und Moss FK konnten die Klasse halten. Die „Fahrstuhlmannschaft“ Brann Bergen schaffte es zum ersten Mal nach acht Jahren in der 1. Divisjon zu bleiben (Abstieg: 1979, 1981, 1983, 1985; Aufstieg: 1980, 1982, 1984, 1986).

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

Sp=Spiele, S=Siege, SE=Siege im Elfmeterschießen, NE=Niederlagen im Elfmeterschießen, N=Niederlagen
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

Ergebnisse 
Die Zahlen in den Klammern geben die Ergebnisse der Elfmeterschießen an.

Relegation 
SK Djerv 1919 konnte sich in der Relegation durchsetzen und stieg in die 1. Divisjon auf.

Weblinks 
Norwegisches Fußballarchiv
Zuschauer 1987

Fußballsaison 1987
Eliteserien-Saison (Fußball)